Коста-Рика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) впервые после двадцативосьмилетнего перерыва, во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 2 спортсменов (все — мужчины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1960-е годы в Коста-Рике
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года